«Фауст и Маргарита» — название фильмов, экранизаций легенд о докторе Фаусте :

 Фауст и Маргарита (фильм, 1897) — немой короткометражный фантастический фильм Жоржа Мельеса.
 Фауст и Маргарита (фильм, 1900) — немой короткометражный фантастический фильм Эдвина Стэнтона Портера.
 Фауст и Маргарита (фильм, 1904) — немой короткометражный фильм Жоржа Мельеса.